Schoenaker steht für:

Geografische Objekte
 Schoenaker (Beuningen), Wohngebiet in Beuningen (Gelderland)

Namensträger
 Dick Schoenaker (* 1952), niederländischer Fußballspieler 
 Myrthe Schoenaker (* 1992), niederländische Handballspielerin
 Theo Schoenaker (* 1932), niederländischer Logopäde und Autor